L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 22 au  sur dur en extérieur. Exceptionnellement en raison de la pandémie de Covid-19, le tournoi se déroule au Flushing Meadows-Corona Park à New York, comme l'US Open.

Faits marquants

Forfaits 
En raison de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, l'ATP n'oblige pas les joueurs à participer aux tournois obligatoires. On note donc l'absence de Roger Federer (blessé), de Gaël Monfils, de Fabio Fognini (blessé) et de Stanislas Wawrinka.

On note également les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, de l'Argentin Guido Pella, du Japonais Kei Nishikori et de l'Espagnol Rafael Nadal. Ils sont respectivement remplacés par Kyle Edmund, Alexander Bublik, Lorenzo Sonego et Sam Querrey.

Pendant le tournoi 
Au premier tour, le Français Benoît Paire, malade, abandonne après avoir encaissé 7 jeux d'affilée depuis le début de son match face au Croate Borna Ćorić (6-0, 1-0, ab.)

Le Finlandais Emil Ruusuvuori, sorti des qualifications, remporte son match face à Sebastian Korda après avoir été mené 5-2 30-0 dans la troisième manche. Il a failli réussir à rééditer cette performance au second tour, face à Matteo Berrettini, où il a sauvé une balle de match dans le deuxième set et quatre autres dans le troisième, avant de s'incliner (4-6, 7-6, 5-7).

Andy Murray, ancien 1 mondial, invité, remporte son premier match de l'année face à l'Américain Frances Tiafoe et, par la suite, sa première victoire face à un top 10, contre Alexander Zverev (7 mondial), depuis 2017 face à Kei Nishikori.

En 1/8 de finale, le Canadien Milos Raonic met fin à la série de 8 victoires successives du Britannique Andy Murray face à lui avec une victoire en 2 sets (6-2, 6-2). Les deux joueurs ne s'étaient pas affrontés depuis le Master de Londres en 2016.

En 1/4 de finale, l'Américain Reilly Opelka est contraint à l'abandon à cause d'une blessure au genou gauche, en plein match contre le Grec Stéfanos Tsitsipás, qui passe donc en demi-finale.

Les 1/2 finales qui devaient être jouées le jeudi sont reportées au vendredi à la suite des protestations contre l'interpellation musclée de Jacob Blake, un jeune afro-américain grièvement blessé lors de son interpellation le dimanche précédant le début du tournoi.

Durant son parcours, Stéfanos Tsitsipás bat exclusivement des joueurs mesurant plus de 2 mètres : Kevin Anderson (2,03 mètres), John Isner (2,08 mètres) et Reilly Opelka (2,11 mètres).

Novak Djokovic atteint sa  finale en Masters 1000, égalant le record de Rafael Nadal.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant en finale Milos Raonic. Il s'agit de son  titre ATP et de son  titre en Masters 1000, égalant le record de Rafael Nadal.

En double, Pablo Carreño Busta et Alex De Minaur remportent le tournoi en battant en finale Jamie Murray et Neal Skupski. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes

Résultats en simple

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2020)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Tennis aux États-Unis en 2020
Cincinnati
Tennis en août 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
Sport à New York en 2020